Ранчо ел Аренал има више значења:

 Ранчо ел Аренал (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо ел Аренал (Матачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику